Hugo Dellien era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare in questa edizione.

In finale Gian Marco Moroni ha sconfitto Federico Coria con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Federico Coria (finale)
  Holger Rune (semifinale)
  Ulises Blanch (secondo turno)
  Facundo Mena (primo turno, ritirato)

  Gastão Elias (quarti di finale)
  Tristan Lamasine (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Gian Marco Moroni (campione)

Wildcard 

  Raul Brancaccio (primo turno)
  Gian Marco Moroni (campione)

  Luca Vanni (primo turno)

Qualificati 

  Duje Ajduković (quarti di finale)
  Jonáš Forejtek (primo turno)

  Orlando Luz (secondo turno) 
  Giulio Zeppieri (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Milano ATP Challenger 2021